

Molens
De Arend (Coevorden)
De Arend (Terheijden)
De Arend (Wouw)
De Arend (Zuidland)
De Arend (Rotterdam)
Den Arend, in Bergambacht

Overige
De Arend (waterschap), voormalig waterschap in de gemeente Slochteren.
Arend (locomotief), de eerste stoomlocomotief in Nederland.